Ub – miejscowość w Serbii
 UB – Urząd Bezpieczeństwa, potoczne określenie ogółu organów bezpieczeństwa publicznego (1944–1956)
 UB (Uniwersalnyj Bieriezina) – radziecki karabin maszynowy
 UB – Uniwersytet Barceloński